Kruk může být:

 Halyna Kruk (*1974) ukrajinská básnířka, překladatelka a literární historička.
 Kruk – vápencová skála, Skały Kroczyckie, Slezské vojvodství, Polsko.
 Kruk nebo také Krut (kníže) či Cruco – obodritský kníže, ze slovanského kmene Rujánů.

 Kruk – polsky havran.
 Kruk (film 1976) – polský fantasy film.

 Kruk (kapela) – polská hard rocková kapela založená v roce 2001.
 Kruk (Szczytna) –  skála, Dolnoslezské vojvodství, Polsko.
 PZL-106 Kruk – polské jednomístné zemědělské letadlo.